Seragnoli è un cognome italiano.

Persone 
 Enzo Seragnoli – co-fondatore della G.D.
 Ariosto Seragnoli – co-fondatore della G.D.
 Giorgio Seragnoli – imprenditore
 Isabella Seragnoli – imprenditrice e presidente della Coesia